Общероссийское объединение профсоюзов — Союз профсоюзов России (краткое название СПР) — объединение свободных профсоюзов, учрежденных в различных отраслях на территории Российской Федерации.

СПР проводит активную работу по развитию социального партнёрства в Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений деятельности объединения является повышение социальной ответственности предприятий перед своими сотрудниками.

По состоянию на октябрь 2015 года в состав Союза профсоюзов России входит 41 общероссийский, межрегиональный и территориальный профсоюз. Общая численность членов СПР составляет 1 318 300 человек.

Краткая история 
Создание Общероссийского объединения профсоюзов — Союз профсоюзов России приходится на дату 20 сентября 2010 года. Тогда же была принята резолюция учредительного съезда СПР.

Учредителями СПР являются:
 — Общероссийская общественная организация «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности»;
 — Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг;
 — Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ;
 — Московский региональный союз СОЦПРОФ Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Территориального объединения профсоюзов;
 — Московский областной союз Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Общероссийского объединения профсоюзов.

Деятельность 
Цели и задачи профсоюзного объединения — выражение интересов, защита прав наемных работников путём коллективных переговоров, построенных на принципах социального партнерства для достижения эффективного баланса интересов между работниками и работодателями.

СПР активно взаимодействует с Российской трёхсторонней комиссией.

СПР участвует в заседаниях, конференциях, форумах, организуемых Общественной палатой, Государственной Думой, Российским союзом промышленников и предпринимателей, различными Министерствами Российской Федерации, отраслевыми союзами, ассоциациями и прочими некоммерческими и коммерческими организациями.

Список членов Центрального Совета СПР 
1. Куликов Евгений Александрович — Генеральный секретарь

2. Делягин Михаил Геннадьевич — Президент СПР

3. Волков Олег Анатольевич — Первый заместитель Генерального секретаря

4. Аптекарев Олег Николаевич — Председатель Центрального Совета

5.  Сергеев Александр Андреевич — Вице-президент

6. Курнаков Юрий Викторович — Вице-президент

7. Захаров Александр Игоревич — Заместитель Генерального секретаря

8. Храмов Сергей Владимирович  — Генеральный инспектор труда

9. Волков Анатолий Сергеевич — Член Центрального совета СПР

10. Галочкин Дмитрий Евгеньевич — Член Центрального совета СПР

11. Красова Наталья Борисовна — Член Центрального совета СПР

12. Русинович-Русак Дмитрий Игоревич — Член Центрального совета СПР

13. Котов Александр Владимирович — Член Центрального совета СПР

14. Шубников Игорь Павлович — Член Центрального совета СПР

Организации и общественные объединения, входящие в СПР 
По состоянию на январь 2016 года в состав СПР входит 42 членских организации:
 1. Общероссийская общественная организация «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности»;
 2. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг (ОПРТУ);
 3. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций;
 4. Московский региональный союз Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Территориального объединения профсоюзных организаций (МОП СОЦПРОФ);
 5. Московское областное объединение профсоюзов «СОЦПРОФ» — территориальное объединение организаций профсоюзов (МООП СОЦПРОФ;
 6. Межрегиональный профсоюз железнодорожников;
 7. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз работников предприятий производственной и социальной инфраструктуры «Авангард»;
 8. Томская областная территориальная организация объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Общероссийского объединения профсоюзов;
 9. Нижегородский территориальный (региональный) союз Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Общероссийского объединения профсоюзов;
 10. Межрегиональный профсоюз менеджеров промышленных предприятий и сфер услуг «Солидарность»;
 11. Ярославское областное объединение независимых профсоюзов ЯНП;
 12. Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист»;
 13. Межрегиональный профессиональный союз управленческих и финансовых специалистов;
 14. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья (СОС «РОССЕЛЬПРОФ»);
 15. Межрегиональный профессиональный союз работников строительной отрасли;
 16. Межрегиональный профессиональный союз работников коллективного и общественного питания;
 17. Региональный независимый профсоюз сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур;
 18. Владимирский региональный союз СОЦПРОФ — Территориальное объединение профсоюзных организаций СОЦПРОФ (ВРС СОЦПРОФ);
 19. Приморский краевой союз профсоюзных организаций СОЦПРОФ — территориальное Объединение организации профсоюзов;
 20. Российский объединенный профсоюз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ);
 21. Российский профсоюз работников легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности;
 22. Российский профсоюз работников (учащихся) учреждений образования и культуры, государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, коммунального хозяйства, торговли (РПРиУ);
 23. Пермская краевая территориальная организация Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ — Общероссийского объединения профсоюзов;
 24. Независимый профсоюз горняков России (НПГ);
 25. Липецкая областная Федерация профсоюзов СОЦПРОФ — территориальное объединение организаций профсоюзов (ЛОФП СОЦПРОФ);
 26. Межрегиональный профессиональный союз водителей профессионалов (МПВП);
 27. Союз профсоюзов Омской области;
 28. Иркутский областной союз профсоюзных организаций СОЦПРОФ — территориальное объединение организаций профсоюзов;
 29. Межрегиональное объединение профсоюзов «Союз организаций профсоюзов Республики Крым и города Севастополя» (СПКС);
 30. Межрегиональный профсоюз «Единство»;
 31. Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта (МПРОТ).
32. Межрегиональный профессиональный Союз работников искусства, массовых коммуникаций и шоу-бизнеса;

33. Межрегиональный профессиональный союз работников бассейновой индустрии;
34. Межрегиональный морской профсоюз;
35. Межрегиональный профессиональный союз работников энергетической отрасли;
36. Равный профессиональный союз музыкальных исполнителей;
37. Межрегиональный профсоюз трудящихся строительной и торговой отрасли "Трудовая Евразия";
38. Союз профсоюзов СПб и ЛО (СПР);
39. Межрегиональный профсоюз "Соцзащита";
40. Межрегиональный профсоюз "Московский профсоюз полиции";
41. Союз профсоюзов Челябинской области - территориальное объединение организаций профсоюзов;
42. Союз профсоюзов Саратовской области - территориальное объединение организаций профсоюзов (Саратовский Союз профсоюзов);

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Союза профсоюзов России

Профсоюзы Российской Федерации
Организации, основанные в 2010 году